Kylie Minogue, een Australische zangeres
Kylie (album), haar debuutalbum uit 1988

 Kylie (Akcent), een single uit 2005 van de Roemeense groep Akcent